Sant Marí el Diaca, anacoreta i fundador de la república de San Marino
 Sant Marí de Besalú, bisbe venerat al monestir de Sant Pere de Besalú
 Sant Marí de Bitínia, nom adoptat per Marina el Monjo, que visqué com a monjo al s. VII.